Фанерохе́та () — род грибов из семейства .

Биологическое описание 
Плодовые тела однолетние, распростёртые, обычно мягкие. Гименофор гладкий или зубчатый, окрашен в белый, жёлтый, оранжевый, красный или коричневый цвет, редко с фиолетовым оттенком. Гифальная система мономитическая. Гифы у большинства видов без пряжек. Цистиды отсутствуют или присутствуют, тонкостенные, реже толстостенные. Споры шаровидной или аллантоидной формы, с гладкой поверхностью, бесцветные, неамилоидные, нецианофильные. Базидии обычно четырёхспоровые, булавовидной или цилиндрической формы.

Таксономия

Синонимы

Виды

Литература

Ссылки 

Фанерохетовые
Роды грибов